Екатерина II Великая — императрица Всероссийская (1762—1796).
 Императрица Екатерина Великая (линкор) — русский линкор типа «Императрица Мария».
 Екатерина Великая (яйцо Фаберже)
 Великая Екатерина (пьеса)
 Екатерина Великая (фильм)
 Екатерина Великая (мини-сериал)
 Екатарина Велика (рус. Екатерина Великая; ЕКВ) — югославская и сербская рок-группа из Белграда.

См. также 
 Екатерина II (значения)
 Великая (телесериал, 2015)
 Великая (телесериал, 2020)
 Великая (значения)